Евге́ний Балашо́в:
 Балашов, Евгений Борисович (род. 1964) — российский политический и общественный деятель.
 Балашов, Евгений Иванович (1920—1990) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза, майор запаса с 1955 года.
 Балашов, Евгений Михайлович (1944—2016) — советский и российский историк, специалист по истории педологии в России первой трети XX века; доктор исторических наук (2004).